Kingsland kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kingsland, Herefordshire, England, Herefordshire, 
 Kingsland, Dorset – en ort i Dorset, England
 Kingsland, London – en ort i Hackney, Storlondon, England
 Kingsland, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England

USA 

 Kingsland, Arkansas, ort, Cleveland County, 
 Kingsland, Georgia, ort, Camden County, 
 Kingsland, Texas, ort, Llano County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar